Ženská dvouhra Volvo Car Open 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do singlové soutěže charlestonského tenisového turnaje hraného na zelené antuce nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla nizozemská tenistka Kiki Bertensová, kterou ve třetím kole vyřadila Řekyně Maria Sakkariová.

Vítězkou se stala osmá nasazená Američanka Madison Keysová, jež ve finále zdolala dánskou, 28letou turnajovou pětku Caroline Wozniackou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Pasivní vzájemnou bilanci zápasů snížila na 1–2. Již ve čtvrtfinále poprvé po třech prohrách porazila nejvýše nasazenou Sloane Stephensovou. 24letá Keysová si v probíhající sezóně připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour i z kategorie Premier, a první antukový.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Charleston Open
WTA Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019